El Bac (Camprodon), mas al municipi de Camprodon (Ripollès)
 El Bac (Figaró-Montmany), mas al municipi de Figaró-Montmany (Vallès Oriental) 
 El Bac (Oristà), masia al terme d'Oristà (Osona)
 El Bac de Collsacabra, masia de Rupit i Pruit (Osona)
 el Bac (Maçanet de Cabrenys), masia a l'Alt Empordà
 El Bac de Roda, masia al terme municipal de les Masies de Roda (Osona)
 El Bac de la Roda, masia i veïnat al terme municipal d'Ogassa (Ripollès)

 El Bac de Sau, al municipi de les Masies de Roda (Osona)